Bethlen Ferenc (1601–1653) Fehér megye főispánja
 Bethlen Ferenc (1666–1712) Belső-Szolnok vármegye főispánja
 Bethlen Ferenc  (1800–1875) író
 Bethlen Ferenc (1925–2010) agrármérnök